Motecuhzoma of Montecuzoma (Engels: Montezuma, Spaans: Moctezuma, Nahuatl: Motecuhzoma of Motecuzoma) is de naam van twee Azteekse heersers:
 Motecuhzoma I (1440-1469) - Motecuhzoma Ilhuicamina
 Motecuhzoma II (1502-1520) - Motecuhzoma Xocoyotzin